Приведён список ныне живущих учёных, являвшихся действительными членами (академиками) Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) на момент прекращения существования данной академии в 2013 году.

Всего в списке 109 учёных, среди них 5 женщин.

В 2013 году, в результате реформы, РАСХН влилась в Российскую академию наук (РАН), превратившись в её Отделение сельскохозяйственных наук (ОСХН РАН), а все академики РАСХН получили право на статус действительных членов РАН по этому Отделению. Однако, некоторые предпочли числиться по другим Отделениям РАН (указано в списке), куда ещё до 2013 года были избраны академиками помимо избрания академиками РАСХН. Выборы 2016 года (и последующие: 2019 года и далее) проводились (будут проводиться) уже непосредственно в РАН.

Список академиков

Учёные степени

См. также 
 Действительные члены РАН
 Члены-корреспонденты РАСХН
 Список действительных членов ВАСХНИЛ и РАСХН

Примечания

Ссылки 
 Список действительных членов на сайте РАСХН
 Члены Президиума РАСХН на сайте РАСХН
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ

РАСХН